Beckh. kan som auktorsförkortning betyda:

 Konrad Friedrich Ludwig Beckhaus
 Konrad Conrad Friedrich Ludwig Beckhaus

Robotskapade auktorsförkortningar